Александр Петрович Перцов  (1819—1896) — российский сенатор, .

Биография 
Родился в 1819 году. Происходил из дворян Казанской губернии. Окончил курс в Императорском Казанском университете; в 1845 году получил степень магистра и 12 ноября был причислен к департаменту министерства юстиции. В 1852 году был назначен директором Казанского губернского комитета попечительного комитета о тюрьмах, а через два года — председателем Казанской палаты уголовного суда. Совместно с братьями Петром и Константином имел в собственности в Казани каменный двухэтажный дом и 6 каменных лавок, а также поташный завод в Мамадышском уезде.

В 1860 году переведён в министерство внутренних дел и в следующем году назначен членом Казанской временной комиссии по крестьянскому делу. В том же, 1861 году, он получил назначение вице-губернатором Пензенской губернии, а в 1863 году был переведён на ту же должность в Саратовскую губернию; с 19 апреля 1864 года — действительный статский советник.

В 1866 году назначен председателем Владимирского окружного суда, а в 1867 году — товарищем министра юстиции. В 1868 году он был направлен в губернии Царства Польского для ознакомления, в виду предстоявших законодательных работ, с устройством и личным составом судебных учреждении этих губернии. С 31 марта 1868 года состоял в чине тайного советника.

В 1870 году он был назначен сенатором в уголовно-кассационный департамент Правительствующего сената. В 1878 году перемещён в 1-й департамент Сената, в 1880 — во 2-е отделение 3-го департамента, в 1881 — в департамент Герольдии, в 1882 — в 5-й департамент, в 1886 — в межевой департамент и в 1894 году — во 2-е общее собрание; 1 января 1892 года был произведён в действительные тайные советники.

Умер  года в Санкт-Петербурге.

Награды 
 орден Св. Анны 2-й ст. (1860)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1867)
 орден Св. Анны 1-й ст. с императорской короной (1869)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1873)
 орден Белого орла (1877)
 орден Св. Александра Невского (1885)

Примечания

Литература 
 
 Перцов Александр Петрович // Список гражданским чинам первых III классов : Испр. по 1-е окт. 1894 г. — С. 113.

Ссылки 
 

Саратовские вице-губернаторы
Пензенские вице-губернаторы
Сенаторы Российской империи
Выпускники Императорского Казанского университета
Александр Петрович